O Patriarca Católico Armênio da Cilícia, sediado em Bzoummar (Líbano), é a designação do líder da Igreja Católica Arménia, que é uma Igreja particular oriental sui iuris da Igreja Católica. O atual patriarca é Sua Beatitude Rafael Pedro XXI Minassian.

Lista de Patriarcas

Entre parênteses, o nome em caracteres armênicos.

Abraham Bedros I Ardzivian (1737-1749) (Աբրահամ Պետրոս Ա. Արծիւեան)
Hagop Bedros II Hovsepian (1749-1753) (Յակոբ Պետրոս Բ. Յովսէփեան)
Mikael Bedros III Kasparian (1753-1780) (Միքայէլ Պետրոս Գ. Գասպարեան)
Parsegh Bedros IV Avkadian (1780-1788) (Բարսեղ Պետրոս Դ. Աւգատեան)
Krikor Bedros V Kupelian (1788-1812) (Գրիգոր Պետրոս Ե. Քիւբելեան)
Krikor Bedros VI Jeranian (1815-1841) (Գրիգոր Պետրոս Զ. Ճերանեան)
Hagop Bedros VII Holassian (1841-1843) (Յակոբ Պետրոս Է. Հոլասեան)
Krikor Bedros VIII Der Asdvadzadourian (1844-1866) (Գրիգոր Պետրոս Ը. Տէր Աստուածատուրեան)
Andon Bedros IX Hassoun (1866-1881) (ԱՆտոն Պետրոս Թ. Հասունեան)
Stepanos Bedros X Azarian (1881-1899) (Ստեփանոս Պետրոս Ժ. Ազարեան)
Boghos Bedros XI Emmanuelian (1899-1904) (Պօղոս Պետրոս ԺԱ Էմմանուէլեան)
Boghos Bedros XII Sabbaghian (1904-1910) (Պօղոս Պետրոս ԺԲ. Սապպաղեան)
Boghos Bedros XIII Terzian (1910-1931) (Պօղոս Պետրոս ԺԳ. Թերզեան)
Avedis Bedros XIV Arpiarian (1931-1937) (Աւետիս Պետրոս ԺԴ. Արփիարեան)
Krikor Bedros XV Aghagianian (1937-1962) (Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Աղաճանեան)
Iknadios Bedros XVI Batanian (1962-1976) (Իգնատիոս Պետրոս ԺԶ Պաթանեան)
Hemaiag Bedros XVII Guedikian, C.M.V. (1976-1982) (Հմայեակ Պետրոս ԺԷ. Կետիկեան)
Hovhannes Bedros XVIII Kasparian, I.C.P.B. (1983-1998) (Յովաննէս Պետրոս ԺԸ. Գասպարեան)
Nerses Bedros XIX Tarmouni  (1999-2015) (Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Թարմունի)
Krikor Bedros XX Gabroyan (2015-2021) (Գրիգոր Պետրոս Ի. Կապրոյեան)
Raphaël Bedros XXI Minassian, I.C.P.B. (desde 2021)  (Ռաֆայել Պետրոս ԻԱ. Մինասյան)

Ver também
 Rito oriental
 Patriarca

Patriarcados
Igrejas orientais católicas